Пергола — коммуна в Италии.
 Пергола — навес из растений для защиты прохода или террасы от солнца.